Григорий Яковлевич Козаченко (;
, с. Трушки, Киевская губерния, Российская империя — , Харьков, Украинская ССР) — украинский советский  театра и кино, . Заслуженный артист Украинской ССР. Народный артист Украинской ССР (1953).

Биография 
В 1924 году окончил драматическую студию при театре «Березиль» в г. Белая Церковь. С того же года — актёр театра «Березиль».

В 1925 году — актёр Киевского театра, с 1926 — театра «Березиль» в Харькове.

В 1935—1970 годах выступал на сцене Харьковского украинского драматического театра им. Т. Шевченко.
В 1962—1963 годах преподавал в актёрское мастерство в драматической студии при Харьковском театре.

Член ВКП (б) с 1941 года.

Жена: Лидия Криницкая (1898—1966) — украинская советская артистка, чтец, театральный педагог. Народная артистка УССР (1954).

Избранные роли в театре 
 Кнур («Лимерівна» П. Мирного).
 Котенко («Талан» М. Старицкого).
 Боцман Кобза («Гибель эскадры» А. Корнейчука).
 Берест («Платон Кречет» А. Корнейчука).
 Лубенко («Богдан Хмельницький» А. Корнейчука).
 Хрипун («Фронт» А. Корнейчука).
 Галушка («В степях Украины» А. Корнейчука).
 Монах Сильвестр («Ярослав Мудрий» И. Кочерги).
 Гнат («Назар Стодоля» Т. Шевченко)
 Касьянов («Генерал Ватутин» Л. Дмитерко)
 Мартин Боруля (И. Карпенко-Карого),
 Восьмибратов («Лес» А. Островского).
 Достигаєв («Егор Булычов и другие» М. Горького)
 Осип («Ревизор» Н. Гоголя).
 Лавров («Потерянный дом» С. Михалкова).
 Професор Лосев («Закон чести» А. Штейна)
 Литвинов («На диком бреге» Б. Полевого)
 Аббат Крюшо («Евгения Гранде» О. де Бальзака).

Избранная фильмография 
 «Над Черемошем» (1954);
 «Лимеривна» (1955);
 «Море зовёт» (1955);
 «Партизанская искра» (1957) — отец Кучера;
 «Любовь на рассвете» (1957, фильм-спектакль);
 «Повесть наших дней» (1958).

Литература 
 Українська радянська енциклопедія — 2-е изд. — Т. 5. — К., 1980. — С. 262.
 Мистецтво України : Біографічний довідник / упоряд.: А. В. Кудрицький, М. Г. Лабінський ; за ред. А. В. Кудрицького. — К.
 «Українська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1997. — 700 с. — ISBN 5-88500-071-9.. — С. 306.

Ссылки 
 Козаченко Григорій Якович

Члены КПСС
Актёры театра Украины
Персоналии:Харьковский театр имени Т. Шевченко